Кубок Франции по футболу 2018/2019 — 102-й розыгрыш кубка Франции, проводимый Федерацией футбола Франции. В турнире приняли участие клубы Франции, а также из её заморских департаментов и территорий (Гваделупа, Майотта, Мартиника, Новая Каледония, Реюньон, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Французская Гвиана и Французская Полинезия).

Действующий чемпион, «Пари Сен-Жермен», выигравший прошлые четыре кубка подряд, проиграл в финале по пенальти «Ренну», который выиграл свой третий Кубок Франции и первый с 1971 года.

Команды 
Первые шесть раундов и предварительные туры организуются региональными лигами и заморскими территориями, которые позволяют командам из своей лиги входить в турнир в любой момент вплоть до третьего раунда. Команды из Насьональ 3 начинают турнир с третьего раунда, команды из Насьональ 2 — с четвёртого, а команды из Насьональ — с пятого.

В седьмом раунде к 145 командам, отобравшимся из региональных лиг, 11 командам, отобравшимся из заморских территорий, присоединяются 20 команд Лиги 2.

В 1/32 финала к отобравшимся командам присоединяются 20 клубов Лиги 1.

Седьмой раунд 
Жеребьёвка седьмого раунда состоялась из двух частей. Сначала команды из заморских территорий были сведены с одной из команд из структуры Французской лиги, которые подали заявки на потенциальное вступление в лиги заморских территорий. Главная жеребьёвка состоялась на следующий день.

Матчи состоялись 16, 17 и 18 ноября 2018 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Матчи с участием команд заморских территорий

Основные матчи 
Как и в предыдущих раундах, основная жеребьёвка была разделена на 10 региональных групп, причём разделение, в основном, обеспечивало равное распределение клубов из разных уровней и, во-вторых, группировку по географическому расположению.

Командой с наименьшим рейтингом, оставшейся в соревновании на этом этапе, был «Каррьер Грезийон» представляющий Первый районный дивизион (9-й уровень).

Матчи состоялись 16, 17 и 18 ноября 2018 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Группа 7A

Группа 7B

Группа 7C

Группа 7D

Группа 7E

Группа 7F

Группа 7G

Группа 7H

Группа 7I

Группа 7J

Восьмой раунд 
Жеребьёвка восьмого раунда состояла из двух частей. Сначала оставшаяся команда из заморской территории, «Эглон» (Мартиника), была сведена с одной из команд («Сент-Женевьев Спортс») из структуры Французской лиги, которые подали заявки на потенциальное вступление в лиги заморских территорий. Главная жеребьёвка состоялась позже в тот же день. Как и в раундах, основная жеребьёвка была разделена на 6 региональных групп, причём разделение, в основном, обеспечивало равное распределение клубов из разных уровней и, во-вторых, группировку по географическому расположению. «Антант Кре-Уст» и «Вилле» — команды с самым низким рейтингом, оставшиеся в турнире на этом этапе, 8-й уровень (Региональная лига 3).

Матчи состоялись 8 и 9 декабря 2018 года, три матча были отложены до следующих выходных.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Матчи с участием команд заморских территорий

Основные матчи

Группа 8A

Группа 8B

Группа 8C

Группа 8D

Группа 8E

Группа 8F

1/32 финала 
Жеребьёвка девятого раунда (1/32 финала) состоялась 10 декабря 2018 года. 20 команд Лиги 1 присоединились к турниру на этом этапе. Жеребьёвка была разделена на четыре группы, чтобы обеспечить равное распределение команд от каждого уровня, с географической близостью вторичным фактором.

«Олимпик Страсбур» и «Лонго» — команды с самым низким рейтингом, оставшиеся в турнире на этом этапе, 7-й уровень (Региональная лига 2). «Олимпик Страсбур» начал выступления с первого раунда, поэтому был в соревновании дольше чем «Лонго».

Матчи состоялись 4, 5, 6 и 7 января 2019 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Группа 9A

Группа 9B

Группа 9C

Группа 9D

1/16 финала 
Жеребьёвка десятого раунда (1/16 финала) состоялась 7 января 2019 года и была открытой.

«Нуази-лё-Гран» и «Вири-Шатийон» — команды с самым низким рейтингом, оставшиеся в турнире на этом этапе, 6-й уровень (Региональная лига 1).

Матчи состоялись 22, 23, 24 и 27 января 2019 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

1/8 финала 
Жеребьёвка одиннадцатого раунда (1/8 финала) состоялась 24 января 2019 года и была открытой.

«Бастия» — команда с самым низким рейтингом из оставшихся в турнире на этом этапе, 5-й уровень (Насьональ 3).

Матчи состоялись 5, 6 и 7 февраля 2019 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала состоялась 6 февраля 2019 года и была открытой.

«Витре» — команда с самым низким рейтингом из оставшихся в турнире на этом этапе, 4-й уровень (Насьональ 2).

Матчи состоялись 26, 27 февраля и 6 марта 2019 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

1/2 финала 
Жеребьёвка полуфиналов состоялась 28 февраля 2019 года и была открытой.

Матчи состоялись 2 и 3 апреля 2019 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Финал 
Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

См. также 
 Кубок Франции по футболу
 Чемпионат Франции по футболу
 Кубок французской лиги по футболу
 Система футбольных лиг Франции

Примечания

Ссылки 
 Кубок Франции на сайте FFF
 Кубок Франции на сайте LFP
 Кубок Франции: результаты, статистика
 Турнир на сайте Чемпионат.com

2018/2019
Франция
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2018/2019